Deflorace může znamenat:
 deflorace – protržení panenské blány
 Deflorace (hudební skupina) – česká grindcore/death metalová skupina